Джакомо Мария Радини-Тедески (; род. 12 июля 1857, Пьяченца, Италия) — 22 августа 1914 года, Бергамо, Италия) - итальянский прелат, преподаватель, социолог, епископ Бергамо с 1905 по 1914 год.

Биография 
Происходил из аристократической семьи,  рукоположен в сан священника в 1879 году, профессор канонического права в Пьяченце, с 1883 года  работает в Комитете конгрессов и католических комитетов, с 1890 года - сотрудник Государственного Секретариата Святого Престола, каноник собора Св. Петра в Ватикане и профессор социологии в Коллегии Леониано в Риме. 
 
4 января 1905 года объявлен епископом Бергамо и 29 января 1905 года папой Пием X рукоположен в Сикстинской капелле.
 
Избрал своим секретарем священника Анджело Ронкалли, будущего Папу Иоанна XXIII, последний стал также автором биографии епископа .

Примечания

Источники  
 Angelo Giuseppe Roncalli, Monsignor Giacomo Maria Radini-Tedeschi, vescovo di Bergamo, Edizioni di Storia e Letteratura , Roma, 1963.

См. также 
 Иоанн XXIII
 Бергамо
 Епархия Бергамо

Ссылки 
 Биография в Encyclopedia Britannica  
 Биография на сайте Итальянской епископской конференции  
 Bishop Giacomo Maria Radini-Tedeschi in Catholic Hierarchy  
 
Епископы Бергамо
Персоналии:Бергамо
Религия в Ломбардии